Змагання з лижних перегонів у спринті серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2022 відбудуться 8 лютого в Національному лижному центрі в місті Чжанцзякоу (Китай).

Чинний олімпійський чемпіон - Йоганнес Гесфлот Клебо. Також кваліфікувалися срібний медаліст Ігор-2018 Федеріко Пеллегріно і володар бронзової нагороди Олександр Большунов. Перед Олімпіадою Клебо очолював і загальний залік Кубка світу 2021–2022, і залік спринту. А ще у цій дисципліні він переміг на Чемпіонаті світу 2021 року.

Кваліфікація

Результати

Кваліфікація

Чвертьфінали 
Чвертьфінал 1

Чвертьфінал 2

Чвертьфінал 3

Чвертьфінал 4

Чвертьфінал 5

Півфінали 
Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки